Osoby
  (1770–1833) – węgierski ilustrator, grawer
 Leopold Blaschke (1822– 1895) – niemiecki artysta w szkle
 Julius Blaschke (1866–1922) – niemiecki historyk, kompozytor muzyki organowej
  (1881–1959) – niemiecki dentysta m.in. Adolfa Hitlera
 Ignacy Engelbert Blaschke (1882– 1943) – polski rzeźbiarz i rysownik
  (1883–1911) – austriacki paleontolog
 Wilhelm Blaschke (1885– 1962) – austriacki matematyk
  (1885–1969) – niemiecki teolog, muzyk
  (1896–1971) – austriacki inżynier i polityk nazistowski
 Kazimierz Blaschke (1898–1958) – polski muzyk, dyrygent, wiolonczelista
 Stanisław Blaschke (1916–1988) – polski inżynier, publicysta, autor książek
 Hanno Blaschke (1927–2017) – niemiecki śpiewak koncertowy, baryton, profesor śpiewu
 Wiesław Blaschke (1941-2021) – polski inżynier, nauczyciel akademicki, profesor doktor habilitowany
  (ur. 1969) – amerykański pisarz fantasy, science fiction, dziennikarz
 Bartosz Blaschke (ur. 1974) – polski reżyser, scenarzysta, operator
 Jarin Blaschke (ur. 1978) – amerykański operator
 Kinga Blaschke – doktor nauk humanistycznych, historyk sztuk
 Inne
 (17637) Blaschke (1996 PA1) – planetoida